Alejandro Magno puede referirse a:

 Alejandro Magno (356 a. C. - 323 a. C.), Rey de Macedonia.

Obras de teatro 
 Alejandro Magno, tragedia de Jean Racine del siglo XVII.
 Alejandro Magno, obra de teatro de Terence Rattigan, del siglo XX:

Películas 
 Alejandro Magno (1956), película hispano-estadounidense dirigida por Robert Rossen.
 Alejandro Magno (2004), película estadounidense dirigida por Oliver Stone.
 Alejandro Magno (2014), docudrama alemán dirigido por Christian Twente y Martin Carazo Méndez.

Aeropuertos 
 Aeropuerto Internacional de Kavala o de "Alejandro Magno".
 Aeropuerto de Skopie, también conocido como aeropuerto de Alejandro magno.